Miejscowości w USA:
 Newbern – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Hale
 Newbern – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Dyer
Gminy w USA:
 Newbern (ang. Newbern Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson